Peter Simon peut désigner :

 Peter Simon, présentateur de télévision britannique ;
 Peter Simon, régisseur de théâtre allemand ;
 Peter Simon (1943-), acteur américain ;
 Peter Simon (1967-), homme politique allemand.

Voir aussi 

 Peter C. Simon (1969-), artiste et compositeur germano-polonais.